Тимоти Хайнс () — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Более всего известен своей адаптацией романа «Война миров» Герберта Уэллса, сняв по нему в 2005 году новую версию экранизации. В то же время он занимался режиссурой телевизионной рекламы и в короткометражном кино. В 1999 году со своей коллегой Сьюзен Гофорт они основали независимую кинокомпанию Pendragon Pictures. На сегодняшний день они совместно выпустили два фильма (оба режиссировал Хайнс).

Фильмография

Режиссёрские и сценарные работы 
 : «Аппарат Эдисона»
 : «Sunrise on Alphabet City»
 : «House of the Rising»
 : «Сон в летнюю ночь»
 : «Bug Wars»
 : «Война миров»

Ссылки 
 
 Timothy Hine’s Blog
 
 PendragonPictures.com

Родившиеся в 1960 году
Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры США